TF1 Group este compania care deține postul TV TF1, cel mai important din Franța. TF1 Group este controlat de către grupul Bouygues.

Legături externe 

Companii din Franța